Anton Tamarut (1932.), hrv. nadbiskup
Anton Tamarut (1960.), hrv. svećenik, teolog i pjesnik